Aranysárkány, Kosztolányi Dezső 1925-ben megjelent regénye 
Aranysárkány, a regényből készült 1966-ban bemutatott színes magyar játékfilm Ranódy László és Gyöngyössy Imre rendezésében.